Се́лище (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 33 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 13 км. Ближайшие населённые пункты — Поляны, Сентеняты, Хвоецковщина.

Согласно переписи население Селища в 1999 году насчитывало 15 человек.

Название произошло от слова селище — место, на котором когда-то было поселение.

Через деревню проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Селище — Сентеняты.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района